Old Natchez Trace bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Natchez Trace (Alabama), ID-Nr. 76002300
 Old Natchez Trace (Tennessee), ID-Nr. 75002125